Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Jana Novotná che hanno battuto in finale Mercedes Paz e Gabriela Sabatini 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Zina Garrison /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (secondo turno)

 Lise Gregory /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (finale)
 Assente
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1990